Angelica tournefortiana är en flockblommig växtart som beskrevs av Cusson och Ernst Gottlieb von Steudel. Angelica tournefortiana ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
tournefortiana